Coronaspis är ett släkte av insekter. Coronaspis ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsköldlöss
Coronaspis